Матамата:

 Матамата — южноамериканская черепаха.
 Матамата — город в Новой Зеландии.